Ляху-Наку (рум. Leahu-Nacu) — село у повіті Ясси в Румунії.
 Umineko no Naku Koro ni (яп. うみねこのなく頃に Умінеко но наку коро ні, «Коли плачуть чайки» або «Коли кричать чайки») — серія японських візуальних романів.